Il singolare del torneo di tennis Dallas Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Arthur Ashe 7-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dallas Open 1971